Baldner ist der Familienname folgender Personen:

 Lienhardt Baldner (1611/12–1694), Naturforscher und Maler
 Max Baldner (1887–1946), deutscher Cellist, Musiklehrer und Verfolgter des Nationalsozialismus
 Oswald Baldner († um 1575), Büchsenmeister und Geschützgießer in Nürnberg
 Ralph Willis Baldner (1913–1987), US-amerikanischer Romanist und Französist

Baldner bezeichnet folgende Unternehmen:
 Baldner Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller